Chiara Rebagliati – arciera italiana
 Claudio Rebagliati – compositore, violinista e direttore d'orchestra peruviano di origine italiana
 Raúl Ferrero Rebagliati – politico peruviano, Primo Ministro tra il 1967 e il 1968
 Ross Rebagliati – snowboarder canadese